

Persone
Albert Sharpe – attore irlandese
Bob Sharpe – ex cestista canadese
Cornelia Sharpe – attrice statunitense
David Sharpe – giocatore di football americano 
Ivan Sharpe – calciatore inglese
Lee Sharpe – ex calciatore inglese
Mike Sharpe – wrestler canadese
Nathan Sharpe – ex rugbista a 15 e conduttore televisivo australiano
Richard Bowdler Sharpe – zoologo e biologo inglese
Shannon Sharpe – ex giocatore di football americano statunitense
Sterling Sharpe – ex giocatore di football americano statunitense
Tajae Sharpe – giocatore di football americano statunitense
Walter Sharpe – cestista statunitense
William Sharpe – economista statunitense

Altro
Deacon Sharpe – personaggio della soap opera statunitense Beautiful
Richard Sharpe – personaggio letterario opera dello scrittore Bernard Cornwell
Sharpe – serie televisiva britannica basata sulla saga letteraria Le avventure di Richard Sharpe (The Sharpe Stories) di Bernard Cornwell